Die Liste der Unicodeblöcke listet alle Ebenen und Blöcke des aktuellen Unicode-Standards auf.

Diese Blöcke (blocks) werden zu Ebenen (planes) zusammengefasst, bei denen das dritte und vierte Byte gleich sind. Jede dieser 17 Ebenen enthält daher 216 = 65.536 mögliche Codierungen, von denen die beiden letzten (FFFEhex und FFFFhex) nicht für die Zuordnung von Zeichen genutzt werden können, da sonst die Byte Order Mark nicht mehr erkennbar ist. Damit hat eine Ebene 65.534 mögliche Codepoints.

Zurzeit ist nur ein geringer Teil der Codepoints bereits definiert. So sind Ebenen 4 bis 13 noch völlig ohne definierte Blöcke.

Blockgrößen sind immer Vielfache von 16, ausgenommen der letzte Block einer Ebene, welcher stets vor den beiden letzten Codes einer Ebene endet. Auch deswegen enthalten viele Blöcke Plätze ohne definierte Zeichen, die nicht mehr für andere Blöcke zur Verfügung stehen. Verfügbar ist nur, was einstweilen noch nicht von Blöcken belegt ist. Selbst wenn in Blöcken gar keine Zeichen definiert sind, sind diese Codepoints nicht mehr für andere Zwecke verfügbar.

Zahlreiche Erweiterungen befinden sich in verschiedenen Stadien der Planung, zum Teil sind bereits die Blockbereiche vorgesehen. Erweiterungsblöcke, deren Etablierung gemäß den Roadmaps zu erwarten ist, sind hier als geplant vorgemerkt. Die folgende Übersicht zeigt die aktuelle Belegung der Ebenen und Blöcke, entsprechend dem Versionsstand Unicode 15.0.0.

Ebenen 
Für jede Ebene sind der Bereich, der Gesamtumfang aller belegten Blöcke, die Anzahl der verfügbaren Codepoints, die Anzahl der definierten Codepoints, und die Anzahl der innerhalb der Blöcke noch undefinierten Codepoints angegeben.

Insgesamt sind von 1.114.078 möglichen Codepoints 293.162 (26,31 %) Blöcken zugeordnet und 820.916 (73,69 %) nicht, also noch verfügbar. Von den zugeordneten Codepoints sind 288.767 definiert und 4.395 nicht, was einer Ausnutzung von 98,48 % entspricht. Hierbei zählen die Codepoints der Private Use Areas als definiert, da der Verwendungszweck als zur freien Verfügung definiert ist, auch wenn das Aussehen nicht festgelegt wird.

Liste der Blöcke 
Für jeden festgelegten Block ist die Ebene, die Schreibrichtung, die in der deutschsprachigen Wikipedia verwendete (aber nicht standardisierte) Übersetzung des standardisierten englischen Blocknamens, der Bereich, der Gesamtumfang und die Anzahl der darin definierten Codepoints angegeben. Bei den nicht festgelegten Bereichen ist entweder „KEIN BLOCK“ oder ein Planungshinweis angegeben. Die enthaltenen Codepoints gelten als verfügbar.

Eine Besonderheit stellen die Blöcke „High Surrogates“ und „Low Surrogates“ dar. Diese Codierungen werden für das Unicode Transformation Format benötigt und stehen für die Zuordnung zu Zeichen nicht zur Verfügung.

 Gehe zu Ebene 1
 Gehe zu Ebene 2
 Gehe zu Ebene 3

Weblinks 

 Liste der Blöcke beim Konsortium (TXT-Datei)
 Unicode-Zeichentabelle (englisch, deutsch, russisch)

Einzelnachweise